Нейланд — фамилия. Известные носители:
 Нейланд, Аркадий Владимирович (1949—1964) — советский несовершеннолетний убийца.
 Нейланд, Владимир Яковлевич (род. 1932) — советский и российский учёный в области аэромеханики, член-корреспондент Академии наук СССР.
 Нейланд, Геррит Ян (1884—1946) — нидерландский футбольный судья, впоследствии спортивный журналист.
 Нейланд, Кристап Кристапович (1899—1960) — советский латвийский учёный, член-корреспондент Академии наук Латвийской ССР
 Нейланд, Николай Васильевич (1930—2003) — советский латвийский дипломат и журналист, заместитель министра иностранных дел Латвийской ССР, народный депутат СССР, политолог.
 Нейланд, Роберт Карлович (1899—1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Савченко-Нейланд, Лариса Ивановна (род. 1966) — советская и латвийская теннисистка и тренер.

Другое 
 Нейланд — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Нейландс, Оярс (также известен как Нейланд, Ояр Янович; 1932—2003) — советский и латвийский учёный-химик, академик Латвийской АН.
 Нейландс-Яунземс, Армандс (1970—2010) — российский актёр латышского происхождения.

Примечания